Luka Ašćerić – cestista austriaco 
 Nedeljko Ašćerić – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo naturalizzato austriaco
 Nikola Ašćerić – calciatore serbo